Любовь Семёнова:
 Семёнова, Любовь Гарриевна (Вахрушева; род. 1969) — советская пловчиха в ластах.
 Семёнова, Любовь Михайловна (Банк; 1903—1984) — артистка балета, солистка Большого театра.